Pottsville (Arkansas)
Pottsville (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos